Karnice ist der Name von sechs Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Karnice (Poddębice)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Karnice (Puszcza Mariańska)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Karnice (Udanin) (deutscher Name: Körnitz, Kreis Neumarkt/Schlesien)
 Karnice (Żmigród) (Körnitz, Kreis Militsch/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Karnice (Powiat Gryficki) (Karnitz, Kreis Greifenberg/Pommern)
 Karnice (Radowo Małe) (Karnitz, Kreis Regenwalde/Pommern)